Arnaldo Edi Lopes da Silva – calciatore portoghese
 Baltasar Lopes da Silva – scrittore, poeta e linguista capoverdiano
 Daniel Lopes da Silva – calciatore brasiliano
 Vinícius Lopes da Silva – calciatore brasiliano
 Wesley Lopes da Silva – ex calciatore brasiliano